pień – zdrewniała łodyga drzewa
 pień – zbiór pojęć w medycynie:
 pień mózgu
 pień płucny
 pień ramienno-głowowy
 pień tarczowo-szyjny
 pień trzewny
 pień współczulny
 temat wyrazu, podstawa słowotwórcza

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT istnieją dwie miejscowości o tej nazwie
 Pień – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska 
 Pień – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki

Inne 
 Pień – jezioro na Poj. Lubuskim (Pojezierze Łagowskie)
 pień wulkaniczny – ciało skalne, powstałe przez zastygnięcie lawy w kominie wulkanicznym
 pień - pszczelnictwo

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Pniak (ujednoznacznienie)